Il doppio del torneo di tennis Miami Open 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori John Newcombe e Tony Roche che hanno battuto in finale Roy Emerson   Rod Laver 7-6, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 1971